Augusto Pierantoni (1840-1911) – giurista e uomo politico italiano, deputato e senatore del Regno d'Italia
 Ferrante Pierantoni (1933-2012) – ingegnere, scienziato e informatico italiano
 Giovanni Giacomo Pierantoni (...–XVII secolo) – matematico italiano
 Grazia Pierantoni Mancini (1841-1915) – poetessa e scrittrice italiana
 Maria Pierantoni Giua, in arte Giua (1982) – cantautrice italiana
 Ruggero Pierantoni (1934) – psicologo italiano, studioso di percezione acustica e visiva
 Umberto Pierantoni (1876-1958) – zoologo e accademico italiano
 Umberto Pierantoni (1931) – poliziotto, prefetto e funzionario italiano

Pagine correlate
 Pierantonio